Die Abkürzung GDM steht für:

 Geodatenmanagement
 Geographical Data Mining
 German Dreiband Masters
 Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte
 Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller, heute Gesamtmetall
 Gesellschaft für Didaktik der Mathematik
 Gesellschaft der Musikfreunde in Wien  (GdM)
 Gibraltar Democratic Movement
 Global Distribution Marketing, den weltweiten Verkauf von Hotelbetten über unterschiedliche Distributionskanäle (GDS, Internet etc.)
 Gnome Display Manager, ein Computerprogramm
 Gestationsdiabetes, eine Form der Zuckerkrankheit in der Schwangerschaft
 Gemeinsame Deutsche Mannschaft, bestehend aus Sportlern aus der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Oftmals wurden spezielle Olympiaausscheidungen durchgeführt, an denen nur Sportlerinnen und Sportler aus den beiden deutschen Staaten teilnahmen. Diese gemeinsamen Olympia-Mannschaften gab es zwischen 1956 und 1964.

GDM